Die St. Petersburg Ladies Trophy 2016 war ein Damen-Tennisturnier. Das Hartplatzturnier der Kategorie Premier war Teil der WTA Tour 2016 und fand vom 8. bis zum 14. Februar 2016 in St. Petersburg statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die St. Petersburg Ladies Trophy 2016 fand vom 6. bis 8. Februar 2016 statt. Ausgespielt wurden sechs Plätze für die Teilnahme am Hauptfeld des Turniers.

Folgende Spielerinnen hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2016
Tennisturnier in Sankt Petersburg